L'édition masculine 2011 du tournoi de tennis de Miami se déroule du  au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Mahesh Bhupathi et Leander Paes celle en double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Le Français Gilles Simon abandonne après 10 minutes de jeu face à Roger Federer à cause de douleurs au cou.

Rafael Nadal bat aisément Roger Federer en demi-finale ; il ne laisse que 5 jeux au Suisse pour sa  en 23 confrontations. L'Espagnol revient ainsi à égalité dans leurs duels sur dur avec une  en 8 rencontres.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Rafael Nadal. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière du Serbe. Il s'impose pour la  à Miami, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les Indiens Mahesh Bhupathi et Leander Paes remportent leur  ensemble en battant en finale Max Mirnyi et Daniel Nestor. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
Novak Djokovic remporte sa  en 2011 en autant de maths. C'est seulement la  qu'un joueur parvient à remporter les trois premiers grands tournois de la saison, c'est-à-dire réaliser le triplé Open d'Australie - Indian Wells- Miami, après Pete Sampras en 1994, Andre Agassi en 2001 et Roger Federer en 2006.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2011) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2011
Compétition de tennis à Miami
Tennis masculin en 2011
Tennis en mars 2011
Tennis en avril 2011
Tennis aux États-Unis en 2011
Sport en Floride en 2011
Sport aux États-Unis en mars 2011
Sport aux États-Unis en avril 2011